Laimont ist eine französische Gemeinde im Département Meuse in der Region Grand Est. Sie hat eine Fläche von 10,77 km² und  Einwohner ().

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Remi (Monument historique), erbaut im 15. Jahrhundert

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Meuse. Flohic Editions, Band 2, Paris 1999, ISBN 2-84234-074-4, S. 775–776.

Weblinks 

 
Ort in Grand Est
Träger des Croix de guerre 1914–1918 (Ort in Frankreich)
Ersterwähnung 1272